Revolta dos Malês — episódio histórico de Salvador, Brasil
Malês — negros escravizados alfabetizados em árabe
Malê Debalê — bloco-afro do carnaval de Salvador, Brasil

Desambiguação